Het ATP-toernooi van Båstad 2009 (met de officiële naam Catella Swedish Open 2009) vond plaats van 13 tot en met 19 juli 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Zweedse stad Båstad.

De titelverdediger Tommy Robredo, die vorig jaar de finale van Tomáš Berdych won, kwam deze editie niet verder dan de halve finale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Båstad
Bastad
Wikipedia:Onvolledige uitslag